Николина Балка:

 Николина Балка — село Петровского района Ставропольского края
 Николина Балка — железнодорожная станция Северо-Кавказской железной дороги